Коллам ():

 Коллам — город в штате Керала, Индия.
 Коллам — округ в штате Керала, Индия.
 Коллам, Вилли (род. 1979) — шотландский футбольный судья.